Ильичевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Ильичёвское сельское поселение — входит в Ленинский район.
 Ильичёвское сельское поселение — входит в Николаевский район.

Карачаево-Черкесия 
 Ильичёвское сельское поселение — входит в Прикубанский район.

Крым 
 Ильичёвское сельское поселение — входит в Ленинский район.
 Ильичёвское сельское поселение — входит в Советский район.

Омская область 
 Ильичёвское сельское поселение — входит в Москаленский район.

Рязанская область 
 Ильичёвское сельское поселение — входит в Михайловский район.